Михаил Чернышо́в:
 Чернышов, Михаил Иванович (род. 1945) — российский художник.
 Чернышов, Михаил Степанович (1906—1981) — советский солист балета, балетмейстер, педагог, народный артист РСФСР. См. также 
 Чернышёв, Михаил